Постскриптум:

 Постскриптум (P.S.) — приписка к законченному и подписанному письму.
 «Постскриптум» — аналитическая программа на российском телеканале ТВЦ.
 «Постскриптум» — театр в Москве.
 «Постскриптум» — фильмы с названием «Постскриптум» или «P.S.»
 «Постскриптум» — литературный журнал.